Alaunbach bezeichnet folgende Fließgewässer:

 Alaunbach (Vilicher Bach), Bach in Bonn, Deutschland
 Alaunbach (Donau), Bach in Krems an der Donau, Österreich